Cette liste reprend les 624 joueurs de football qui ont évolué au Verbroedering Geel depuis la fondation du club.

A

B

C

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Annexes

Sources 
 

Geel, Verbroedering
Verbroedering Geel